Sasuke puede referirse a:
 Sasuke, nombre original del programa de televisión deportivo japonés, trasmitido por Tokyo Broadcasting System.
 Sasuke Uchiha, personaje del manga y anime Naruto.
 Sasuke Sarugakure, personaje del manga y anime Ranma ½.
 Sarutobi Sasuke, personaje de numerosos cuentos japoneses.
 Sasuke, personaje del manga y anime Mirmo Zibang.
 Sasuke, personaje del anime 2 × 2 = Shinobuden.